Arafi ist der Familienname folgender Personen:
 Rababe Arafi (* 1991), marokkanische Leichtathletin

Arafi steht zudem für:
 Arafi (Pseudonym) (1867–1930), schwedischer Diplomat, siehe Birger Mörner